El Tossal de l'Obaga de la Font és una muntanya de 1.592 metres que es troba al municipi de Peramola, a la comarca de l'Alt Urgell.

Referències 

Muntanyes de Peramola